Leeuwenberg (Utrecht), een stadskasteel in Utrecht
 Leeuwenbergh Gasthuis, een pand in Utrecht
 Leeuwenberg (Naarden), een heuvel in de gemeente Naarden
 Buitenplaats Leeuwenbergh, thans bekend als buitenplaats Dorrepaal, nabij Voorburg

Zie ook 
 Leeuwenburg (doorverwijspagina)
 Leeuwenborgh (doorverwijspagina)